Diercks ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Diercks (1921–2009), deutscher Dokumentarfilmer
 Christian Friedrich Diercks, Geburtsname von Friedrich Ernst (Siedler) (1796–1848), deutscher Siedler in Texas
 Grete Diercks (1890–1978), deutsche Schauspielerin
 Gustav Diercks (1852–1934), deutscher Historiker
 Hans Diercks (1918–1981), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Helga Diercks-Norden (1924–2011), deutsche Journalistin, Frauenrechtlerin und Politikerin (CDU), MdHB
 Herbert Diercks (* 1953), deutscher Historiker
 John Diercks (1927–2020), US-amerikanischer Komponist und Pianist
 Michel Diercks (* 1988), deutscher Schauspieler
 Rolf Diercks (1915–2012), deutscher Agrarwissenschaftler
 Willy Diercks (* 1945), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Dierks
 Dirks
 Dierkes
 Dierckx
 Dierx